Wa (Gana) - cidade do Gana
Wa (Japão)'' - nome do antigo Japão do Período Yayoi